André Basdevant (1909-1999), juriste français ;
 Jean-Louis Basdevant (1939-), physicien ;
 Jules Basdevant (1877-1968), juriste français ;
 Suzanne Basdevant, (1906-1995), juriste et universitaire.